Лу́нник (от Луна)

 Лунник (лат. Lunaria) — небольшой род однолетних или многолетних травянистых растений семейства Капустные.
 Лунник — часослов, вид отреченных книг.
 «Лунник» (изд. 1922) — стихотворение Николая Холодковского (1858—1921).
 Лунник — другое название АМС «Луна-1».

См. также 
 Залив Лунника на Луне.

Примечания